Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2021 проводился с 7 по 14 ноября 2021 года в городе Канмор (провинция Альберта) на арене Canmore Golf & Curling Club. Чемпионат проводился в 58-й раз, в 6-й раз в провинции Альберта и впервые в городе Канмор.

Победитель чемпионата получал право представлять Канаду как её смешанная сборная команда на .

В чемпионате принимало участие 14 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ), представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (третий раз в истории чемпионатов и второй раз подряд) команда, представляющая провинцию Квебек (для команды, которую возглавлял скип Жан-Мишель Менар, это была первая победа в таком составе, для самого Жан-Мишеля Менара — вторая после чемпионства в 2001, когда он также был скипом), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Mike McLean). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая Северо-Западные территории (скип Джейми Куи, для которого эта бронзовая медаль была второй подряд).

Формат соревнований 
Турнир состоит из двух этапов — групповой этап и этап плей-офф. Групповой этап, в свою очередь, состоит из двух стадий отбора. На первой стадии () команды разбиваются на две группы и играют между собой по круговой системе в один круг.

По четыре лучшие команды выходят во вторую стадию (), где 8 команд в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг; при этом результаты встреч команд в 1-й стадии засчитываются; окончательная расстановка команд по местам определяется по их результатам в обеих стадиях.

Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Команды, занявшие на 1-й стадии места ниже 4-го, для окончательного распределения между ними мест с 9-го по 14-е играют классификационный розыгрыш () между собой по круговой системе в один круг; учитываются результаты их встреч между собой на 1-й стадии, а расстановка по местам определяется по суммарному результату на 1-й стадии и в классификационном розыгрыше.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

1-я стадия (Round Robin) 
Турнирные таблицы по окончании 1-й стадии группового этапа

Группа A

Группа B

 команды, выходящие во 2-ю стадию группового этапа (Championship Pool)
 команды, выходящие в классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool)

2-я стадия (Championship Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

 команды, выходящие в этап плей-офф
Команды на 2-4 и 6-8 местах ранжированы по количеству побед в матчах между этими командами, у которых одинаковое общее количество побед

Классификационный розыгрыш 9—14 мест (Seeding Pool) 
Турнирная таблица по окончании 2-й стадии группового этапа

Плей-офф 

Полуфиналы. 14 ноября, 9:30

Матч за 3-е место. 14 ноября, 14:00

Финал. 14 ноября, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 2021 Canadian Mixed Curling Championship - Scoreboard - Curling Canada
 Видео:
 Плейлист «2021 Canadian Mixed Curling Championship» на YouTube (22 видео)

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2022

2021 год в кёрлинге 

Спорт в Канаде в 2021 году 
Чемпионаты Канады по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Альберте
Ноябрь 2021 года